Города Кирибати () — список наиболее крупных населённых пунктов Кирибати. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Кирибати есть 10 городов с численностью более 1500 человек.

Список городов Кирибати

Примечания

Ссылки 

 
Кирибати
Списки:Кирибати